La Statue d'un homme debout tenant une canne et un sceptre, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section A « L'Homme et ses occupations » de la liste de Gardiner ; il y est noté A22.

Il représente la statue sur son socle d'un homme debout, tenant de la main droite une canne piqué dans le sol et de la main gauche pendante, un sceptre S42.

A ne pas confondre avec les hiéroglyphes:

Notes et références

Bibliographie 

 .
 .
 

Index égyptologique
Représentation des hommes
Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique